Banjarwaru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banjarwaru, Jawa Tengah, by, 
 Banjar Waru, Jawa Barat, by, 
 Banjarwaru, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar